Henri Brun (1816-1887) : sculpteur français
 Henri Brun (1939- ) : avocat québécois